Copa Artigas 1968 - trzecią edycję turnieju towarzyskiego o Puchar Artigas między reprezentacjami Paragwaju i Urugwaju rozegrano w 1968 roku.

Mecze 

Mecz przerwany w 70 minucie, tytuł nie został przydzielony.

Poprzedni turniej z tej serii Copa Artigas 1966, a następny Copa Artigas 1975.

Copa Artigas
1968 w piłce nożnej
1968 w Ameryce Południowej
Paragwaj w XX wieku
Urugwaj w XX wieku